Clarkson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Richard Clarkson
 Edward Hale Clarkson